— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1601—1871). Кувана-хан располагался в провинции Исэ (современная префектура Миэ) на острове Хонсю.

История 
Административный центр княжества: Замок Кувана в городе Кувана (провинция Исэ).

Доход хана:
 1601—1616 годы — 100 000 коку риса
 1616—1710 годы — 110 000 коку риса
 1710—1823 годы — 100 000 коку риса
 1823—1871 годы — 113 000 коку риса

В периоды Хэйан и Муромати современный город Кувана был известен как Дзюраку-но дну (十楽の津), крупный морской порт на восточном побережье Японии, контролируемый гильдией купцов. Поэт Сохо описал его в 1515 году как большой город, имевший более тысячи домов, а также храмы и гостиницы.

В период Сэнгоку Кувана перешла под контроль Ода Нобунаги, который назначил правителем города своего военачальника Такигава Кадзумасу. После смерти Оды Нобунаги территория города перешла под контроль Тоётоми Хидэёси, который назначил правителем провинции Исэ Оду Нобукацу, второго сына Нобунаги. В 1590 году Тоётоми Хидэёси лишил Оду Нобукацу его владений. Провинция Исэ была разделена на несколько уделов. Правителем Куваны был назначен Хитоцуянаги Наомори. В 1595 году поместье Кувана была передана во владение Удзииэ Юкихиро с доходом 22 000 коку. В 1600 году он перешел на сторону Исиды Мицунари и сражался в битве при Сэкигахара против Токугава Иэясу, который лишил за это его владений.

В январе 1601 года Хонда Тадакацу, один из главных генералов Токугава Иэясу, был назначен даймё Кувана-хана с доходом 100 000 коку риса. Сёгунат признавал стратегическое значение Куваны как крупного города и морского порта, а также в качестве почтовой станции между Эдо и Киото. В 1609 году Кувана-хан унаследовал от отца его сын Хонда Тадамаса, который отличился во время осакской кампании 1614—1615 годов и в 1616 году был переведен из Куваны в более прибыльный Химэдзи-хан.

В 1616 году Кувана-хан был передан во владение Мацудайре Садакацу, сводному брату Токугава Иэясу. Его потомки (ветвь Хисамацу) правили в княжестве до 1710 года, когда их перевели в Такада-хан в провинции Этиго. В том же году Кувана-хан был передан даймё Мацудайре Тадамасе, представителю ветви Окудайра, потомки которого владели княжеством до 1823 года. В этом году княжество было возвращено ветви Хисамацу, которая владели уделом до конца сёгуната Токугава.

Мацудайра Садааки (1847—1908), правитель Кувана-хана (1859—1868), служил последним сосидаем (магистратом) Киото (1864—1867) и поддерживал своего брата Мацудайру Катамори, даймё Айдзу-хана. Во время Войны Босин (1868—1869) он сражался на стороне сёгуната Токугава против императорской армии, после падения республики Эдзо в 1869 году капитулировал и был заключен в тюрьму, откуда его освободили в 1872 году.

Мацудайра Саданори (1857—1899), последний князь Кувана-хана (1869—1871), приёмный сын Садааки, был ещё ребёнком во время гражданской войны. Он сдал без боя свой замок Кувана силам союза Саттё. Позднее Саданори получил образование в США, вошёл в состав правительства Мэйдзи и был назначен японским послом в Италии. Мацудайра Саданори был причислен к кадзоку и получил титул виконта.

В июле 1871 года после ликвидации системы ханов в Японии княжество Кувана было переименовано в префектуру Кувана, которая позднее стала частью префектуры Миэ.

Правители княжества 
 Хонда, 1601—1616 (фудай-даймё)

 Мацудайра (ветвь Хисамацу), 1616—1710 (симпан-даймё)

 Мацудайра (ветвь Окудайра), 1710—1823 (фудай-даймё)

 Мацудайра (ветвь Хисамацу), 1823—1871 (симпан-даймё)

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии